NGC 4585 (другие обозначения — MCG 5-30-42, ZWG 159.37, IRAS12357+2912, PGC 42215) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4585
Волосы Вероники (созвездие)